Шевченко — українське прізвище, походить від назви професії шевця. Станом на 2013 рік займає 2 місце за поширенням в Україні та 1 в багатьох районах за винятком західної частини країни

Найвідоміші носії прізвища:

 Шевченко Тарас Григорович (1814 — 1861) — український поет, художник.
 Шевченко Андрій Миколайович (1976) — український футболіст, нападник. Герой України.

Люди з прізвищем Шевченко

Анатолій 
 Шевченко Анатолій Антонович (1938—2012) — український гітарист, композитор, музикознавець.
 Шевченко Анатолій Іванович (1948) — український учений, доктор технічних наук (1990), член-кореспондент НАН України (2006), ректор Донецького державного інституту штучного інтелекту.
 Шевченко Анатолій Іванович — полковник Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Шевченко Анатолій Миколайович ( 1954) — український актор театру, заслужений артист України.
 Шевченко Анатолій Михайлович (1939) — український селекціонер, доктор сільськогосподарських наук (1983), професор (1987), академік Української академії аграрних наук (1990).
 Шевченко Анатолій Михайлович — український військовик, полковник, командир 24-ї бригади.
 Шевченко Анатолій Михайлович — український військовик, старшина 1 статті Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевченко Анатолій Олександрович (1940, Москва) — російський гандболіст, триразовий чемпіон СРСР (1966, 1967, 1969).
 Шевченко Анатолій Олександрович (1939, Павлоград) — начальник Головного управління громадського харчування — заступник міністра торгівлі УРСР (1983—1990).
 Шевченко Анатолій Семенович (1946) — український живописець.
 Шевченко Анатолій Якович (1932, Кривий Ріг) — український літературний критик, публіцист.

Андрій 
 Шевченко Андрій Варфоломійович (1849—1927) — український мемуарист.
 Шевченко Андрій Віталійович (1976) — український журналіст, колишній народний депутат України, посол України в Канаді.
 Шевченко Андрій Миколайович (1976) — український футболіст, нападник. Герой України.
 Шевченко Андрій Тимофійович — Герой Соціалістичної Праці.
 Шевченко Андрій (1973) — український шрифтовий дизайнер.

Анна 
 Анна Шевченко — британська письменниця українського походження.

Антон 
 Шевченко Антон Дмитрович (1925) — український поет.
 Шевченко Антон Юхимович (1902) — український економіст.

Аркадій 
 Шевченко Аркадій Миколайович (1930–1998) — радянський дипломат-перебіжчик.

Артем 
 Шевченко Артем Валерійович (1977) — український журналіст

Богдана 
 Шевченко Богдана Віталіївна (1995) — українська фотохудожниця.

Борис 
 Шевченко Борис (1896 ? — 1966) — сотник Армії УНР. Лицар Залізного хреста.
 Шевченко Борис Демидович (1904—1944) — Герой Радянського Союзу.

Валентина 
 Шевченко Валентина Анатоліївна (нар. 1988) — майстер спорту міжнародного класу з тайського боксу, срібний призер чемпіонату світу 2003 року.
 Шевченко Валентина Євгенівна (1975) — лідер збірної України з лижного спорту, володар Малого кубку світу з лижних гонок за 2004 рік.
 Шевченко Валентина Миколаївна — автор наукового видання «Словник-довідник з релігієзнавства», Серія: Словники України, Наукова думка, 2004, ISBN 966-00-0757-4
 Шевченко Валентина Петрівна (1926, Київ) — український архітектор.
 Шевченко Валентина Петрівна — директор Березівського вищого професійного училища Одеського національного політехнічного університету, заслужений працівник освіти України.
 Шевченко Валентина Семенівна (1935–2020) — український партійний, державний, громадський діяч, голова Президії Верховної Ради Української РСР.

Варфоломій 
 Шевченко Варфоломій Григорович (1821–1892) — український мемуарист.

Василь 
 Шевченко Василь Віталійович (1988 — 2017) — український десантник, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевченко Василь Кузьмович — український кобзар.
 Шевченко Василь Кузьмович — український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 4-го скликання.
 Шевченко Василь Миколайович (1897 — 1981) — український фітопатолог, доктор сільськогосподарських наук (1968).
 Шевченко Василь Олексійович — вояк Армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.

Віктор 
 Шевченко Віктор Васильович (1965, Ужгород) — російський політичний діяч.
 Шевченко Віктор Володимирович (1936) — український композитор.
 Шевченко Віктор Іванович (1941, Макіївка) — заслужений металург України, академік Академії інженерних наук України.
 Шевченко Віктор Олексійович (1949, Київ) — доктор географічних наук, професор Київського університету, географ-картограф.
 Шевченко Віктор Петрович (1938, Євпаторія) — український учений-аграрій.
 Шевченко Віктор Порфирович ( 1908) — український архітектор.
 Шевченко Віктор Фокійович (1924—1998) — український живописець.

Віталій 
 Шевченко Віталій Васильович (1991—2022) — солдат Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Шевченко Віталій Вікторович (1951) — російський футбольний тренер, в минулому радянський футболіст, гравець збірної СРСР.
 Шевченко Віталій Дмитрович (1930) — професор кафедри опору матеріалів і машинознавства Національного транспортного університету, кандидат технічних наук (1963).
 Шевченко Віталій Іванович (1939, Крижопіль) — український журналіст, публіцист, краєзнавець.
 Шевченко Віталій Іванович — полковник, нагороджений Хрестом Івана Мазепи (22 лютого 2010).
 Шевченко Віталій Михайлович — полковник запасу Збройних сил України, кавалер ордена Данила Галицького.
 Шевченко Віталій Никифорович (1934, Донецьк) — журналіст, політв'язень, учасник українського національно-демократичного руху.
 Шевченко Віталій Олексійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевченко Віталій Федорович (1954, Ічня) — голова Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення (2005—2009), народний депутат України (1994—2005).
 Шевченко Віталій Федорович (1968—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Владислав 
 Шевченко Владислав Валентинович (1976) — український хокеїст.
 Шевченко Владислав Олександрович (1981) — український актор, режисер-постановник.

Володимир 
 Шевченко Володимир Антонович (20 травня 1935, місто Моспине, тепер Донецької області) — радянський та партійний діяч, колишній голова Сумської обласної ради, кандидат економічних наук. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання. Народний депутат СРСР у 1989—1991 р.
 Шевченко Володимир Васильович — радянський льотчик та авіаконструктор. У 1930-х роках разом з В. В. Нікітіним створив винищувач ІС-1, біплан, нижнє крило якого могло прибиратись у польоті.
 Шевченко Володимир Васильович — радянський партійний та державний діяч.
 Шевченко Володимир Георгійович, український архітектор.
 Шевченко Володимир Григорович (1912—1980) — генерал-майор КДБ.
 Шевченко Володимир Григорович (1923—2001) — Герой Соціалістичної Праці.
 Шевченко Володимир Дмитрович (1946–2012) — український дресирувальник, народний артист СРСР (1988).
 Шевченко Володимир Іларіонович (1908–1972) — Герой Радянського Союзу.
 Шевченко Володимир Микитович (1929–1987) — український кінорежисер.
 Шевченко Володимир Олексійович (1972—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевченко Володимир Павлович (1941) — український учений-механік, академік НАН України (1995), ректор Донецького національного університету, Герой України.
 Шевченко Володимир Петрович (1944) — український політик.
 Шевченко Володимир Станіславович — письменник, заслужений журналіст України.
 Шевченко Володимир Ярославович (1941) — російський фізикохімік і технолог, академік Російської академії наук (2000).
 Шевченко Володимир Якович (1897—1966) — український розвідник.

В'ячеслав 
 Шевченко В'ячеслав Віталійович — сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.

Галина 
 Шевченко Галина Аврамівна (нар. 1925) — герой соціалістичної праці.
 Шевченко Галина Павлівна (нар. 1940) — доктор педагогічних наук, професор.

Георгій 
 Шевченко Георгій Євгенович (1941–1989) — український сценарист.

Гнат 
 Шевченко Гнат Володимирович (?—1855) — матрос російського флоту, герой оборони Севастополя 1854—1855 років.

Григорій 
 Шевченко Григорій Васильович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Шевченко Григорій Іванович — батько Тараса Григоровича Шевченка.
 Шевченко Григорій Іванович (1922) — Герой Радянського Союзу.
 Шевченко Григорій Макарович (1922–1944) — Герой Радянського Союзу.
 Шевченко Григорій Мефодійович (1902 — 1943) — Герой Радянського Союзу.
 Шевченко Григорій Сергійович (1936–2010) — російський актор, актор Владимирського академічного театру драми ім. А. В. Луначарського, Заслужений артист Росії.
 Шевченко Григорій Ілліч (1913—1979) — краєзнавець і музеєзнавець.

Дмитро 
 Шевченко Дмитро Валерійович (1964, Одеса) — актор («День народження Буржуя»).
 Шевченко Дмитро Іванович (1990—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевченко Дмитро Степанович (1967) — російський фехтувальник, олімпійський чемпіон.

Едуард 
 Шевченко Едуард Григорович — капітан I рангу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Ерікс 
 Шевченко Ерікс (1991) — латвійський хокеїст.

Євген 
 Шевченко Євген Вікторович (1987) — український футболіст, нападник.
 Шевченко Євген Іванович (1934) — радянський і російський театральний актор.
 Шевченко Євген Ігорович (1961) — український майстер різьблення по дереву.

Євгеній 
 Шевченко Євгеній Володимирович (1972) — український юрист і підприємець.

Євдокія 
 Шевченко Євдокія Андріївна (1926—2005) — радянська діячка сільського господарства. Героїня Соціалістичної Праці.

Іван 
 Шевченко Іван Андрійович (1740-і–1849) — дід Тараса Шевченка.
 Шевченко Іван Гнатович (1913 — ?) — директор Станіславського педагогічного інституту (1956—1957).
 Шевченко Іван Денисович (1935–2002) — український дипломат.
 Шевченко Іван Іванович (1902–1977) — український поет і журналіст.
 Шевченко Іван Іванович (1903—1974) — український історик.
 Шевченко Іван Маркович (1924—2006) — Герой Радянського Союзу.
 Шевченко Іван Микитович (1894—1965) — радянський математик, педагог.
 Шевченко Іван Миколайович (1937) — український живописець.
 Шевченко Іван Наумович (1898) — генерал-майор у відставці, публіцист.
 Шевченко Іван Петрович (1967) — шахтар, Герой України.
 Шевченко Іван Савич (1913–1994) — український художник театру.
 Шевченко Іван Теодосович (1905–1993) — український хірург-онколог.

Ігор 
 Шевченко Ігор Анатолійович (1961) — український кінооператор, кінорежисер.
 Шевченко Ігор Анатолійович (1971) — український юрист, громадський діяч, міністр екології (з грудня 2014 по 2 липня 2015)
 Шевченко Ігор Іванович (1922–2009) — історик-візантолог, професор Колумбійського та Гарвардського університетів, іноземний член Національної академії наук України (1991).
 Шевченко Ігор Олексійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевченко Ігор Станіславович (1981—2015) — полковник (посмертно) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевченко Ігор Юрійович (1972) — український підприємець, голова Черкаської облдержадміністрації.

Ілля 
 Шевченко Ілля Геннадійович (1994—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Ірина 
 Шевченко Ірина Вікторівна (1971—2019) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевченко Ірина Миколаївна (Ірина Натарова; нар. 1945) — багаторазова чемпіонка СРСР і України з бадмінтону, заслужений тренер України.
 Шевченко Ірина Семенівна — мовознавець, академік АН ВШ України
 Шевченко Ірина Олександрівна — український культурно-освітній і громадський діяч. Президент Української бібліотечної асоціації (з 2009 р.).

Йона 
 Шевченко Йона Васильович (1887 — 1937) — український актор, театрознавець.

Йосип 
 Шевченко Йосип Варфоломійович (1854, Корсунь — до 1900) — український поет і перекладач.
 Шевченко Йосип Григорович (1821—1878) — молодший брат Тараса Шевченка.

Костянтин 
 Шевченко Костянтин Вікторович (12 квітня 1979) — український футболіст, воротар.
 Шевченко Костянтин Кирилович (1914–1972) — повний кавалер ордена Слави.

Кірілл 
 Шевченко Кірілл Сергійович (2002) — український шахіст, гросмейстер.

Кирило 
 Шевченко Кирило Євгенович (1972) — український банкір, голова Національного банку України з липня 2020 року.

Лазар 
 Шевченко Лазар Васильович (1884–1936) — український актор, режисер, брат Йони Шевченка.
 Шевченко Лазар Харитонович (1899–1921) — учасник Другого Зимового походу Армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.

Лариса 
 Шевченко Лариса Андріївна (1950) — російська співачка (сопрано), народна артиска СРСР (1991).
 Шевченко Лариса В'ячеславівна (1940, Миколаїв) — краєзнавець, дослідниця пам'яток історії та культури України 19—20 століть.
 Шевченко Лариса Яківна (1950, Київ) — українська письменниця.

Лев 
 Шевченко Лев (1896–1919) — російський та український військовик, керівник Звенигородського повстання.

Леонід 
 Шевченко Леонід Якович — голова Харківського відділення ГО «Асоціація євреїв — колишніх в'язнів гетто та нацистських концтаборів», кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.

Леся 
 Шевченко Леся Антонівна (1931) — український історик.

Лідія 
 Шевченко Лідія Василівна (1942, Київ) — українська гандболістка, заслужений майстер спорту СРСР (1972).

Людмила 
 Шевченко Людмила Дмитрівна (1970) — українська гандболістка, призер Олімпійських ігор.
 Шевченко Людмила Олексіївна (1945) — українська дресирувальниця, народна артистка СРСР (1988).
 Шевченко Людмила Прокопівна (1895–1969) — український етнограф, етнограф, кандидат історичних наук.

Максим 
 Шевченко Максим Віталійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевченко Максим Леонардович (1966) — російський тележурналіст.
 Шевченко Максим Олексійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня
 Шевченко Максим Романович (? — 2022) — лейтенант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.

Марина 
 Шевченко Марина Олександрівна (1914) — український учений у галузі хімії і технології води, доктор технічних наук (1970).

Марта 
 Шевченко Марта Онуфріївна — бандуристка, педагог, керівник капел бандуристів, заслужений працівник культури України.

Марфа 
 Шевченко Марфа Яківна (1920—1997) — передовик радянського сільського господарства, ланкова колгоспу «Комуніст» Коломакського району Харківської області, Герой Соціалістичної Праці (1948).

Микита 
 Шевченко Микита Григорович (1811—1870) — старший брат Тараса Шевченка.
 Шевченко Микита Русланович (1993) — український футболіст, воротар.

Микола 
 Шевченко Микола Григорович (1901) — український радянський розвідник.
 Шевченко Микола Іванович (1956—1985) — рядовий РА, учасник війни в Афганістані.
 Шевченко Микола Олексійович (1939) — заслужений економіст України (1996).

Михайло 
 Шевченко Михайло Васильович (1947) — український поет.
 Шевченко Михайло Дмитрович (1945, Київ) — український графік, лауреат Шевченківської премії (1983).
 Шевченко Михайло Євгенович (1906 — ?) — український радянський діяч.
 Шевченко Михайло Іванович (1923–1993, Київ) — український співак (баритон), народний артист УРСР (1968).
 Шевченко Михайло Ілліч (1920, Кобеляки) — український архітектор.
 Шевченко Михайло Микитович (1905–1983) — Герой Радянського Союзу.
 Шевченко Михайло Петрович (1929) — російський поет, прозаїк.
 Шевченко Михайло Степанович (1911) — Герой Радянського Союзу.

Мефодій 
 Шевченко Мефодій Леонтійович (1907–1999) — Герой Радянського Союзу (1944).

Надія 
 Шевченко Надія Дмитрівна (1921—1997) — українська вчителька, заслужений вчитель УРСР, відмінник народної освіти УРСР.
 Шевченко Надія Іванівна — заслужений працівник соціальної сфери України.

Наталія 
 Шевченко Наталія Григорівна — головний лікар Криворізької філії Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні, заслужений лікар України.
 Шевченко Наталія Сергіївна (1980) — українська акторка, заслужена артистка України (2011).

Оксана 
 Шевченко Оксана Олександрівна — начальник відділу Офісу Генерального прокурора; заслужений юрист України.

Олег 
 Шевченко Олег Іванович (1973—2015) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевченко Олег Сергійович (1988—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевченко Олег Олегович ( 1993) — український волейболіст, догравальник.
 Шевченко Олег Євгенович ( 1988) — український футболіст, воротар.

Олександр 
 Шевченко Олександр Анатолійович (1963) — український поет, композитор.
 Шевченко Олександр Андрійович (1936) — український письменник.
 Шевченко Олександр Андрійович (1908, Катеринослав) — український учений у галузі обробки металів тиском, член-кореспондент АН УРСР (1972), Герой Соціалістичної Праці (1971).
 Шевченко Олександр Васильович (1883, Харків — 1948, Москва) — український і російський художник, педагог.
 Шевченко Олександр Вікторович (1966) — український художник, вітражист.
 Шевченко Олександр Вікторович (1970—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевченко Олександр Григорович (1954) — український кіноредактор.
 Шевченко Олександр Григорович (1992) — український футболіст, захисник.
 Шевченко Олександр Дмитрович (1914, Донецьк) — російський прозаїк.
 Шевченко Олександр Дмитрович (1961) — український дипломат.
 Шевченко Олександр Йосипович (1914–1985) — Герой Радянського Союзу.
 Шевченко Олександр Леонідович (1971) — український бізнесмен, народний депутат України 7-го і 8-го скликань.
 Шевченко Олександр Овсійович (1924–1944) — Герой Радянського Союзу.
 Шевченко Олександр Оксеньтійович (1937) — український вчений-юрист, народний депутат України 7-го скликання.
 Шевченко Олександр Олександрович (1961) — народний депутат України 4-го скликання.
 Шевченко Олександр Олександрович (1961) — російський естрадний співак і музикант.
 Шевченко Олександр Олексійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевченко Олександр Петрович — солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.

Олександра 
 Шевченко Олександра Федорівна (1926) — новатор сільськогосподарського виробництва, Герой Соціалістичної Праці (1966).

Олексій

Олесь 
 Шевченко Олесь Євгенович (1940) — український дисидент, політик, народний депутат України 1-го скликання.

Олена 
 Шевченко Олена Дмитрівна (1990) — українська легкоатлетка.
 Шевченко Олена Михайлівна — артистка-вокалістка Полтавської обласної філармонії, заслужений артист України
 Шевченко Олена Павлівна (1964) — російська актриса (к/ф «Сирота казанська»).
 Шевченко Олена Олегівна (1982)— українська громадська активістка, правозахисниця. Голова громадської організації «Інсайт».

Ольга 
 Шевченко Ольга Сергіївна ( 2000) — українська юна науковиця, переможниця Європейської математичної олімпіади серед дівчат-2017 (EGMO-2017) у Цюріху (Швейцарія).

Павло 
 Шевченко Павло Анатолійович (1964) — Герой Росії.
 Шевченко Павло Васильович (1907–1982) — український вчений у галузі залізничного транспорту.
 Шевченко Павло Іванович (1929–2007) — український педагог та організатор освіти.

Петро 
 Шевченко Петро Миколайович (1955—1997) — український поет і журналіст, власний кореспондент газети «Київські відомості» в Луганській області.
 Шевченко Петро Павлович (1985) — український журналіст.

Родіон 

 Шевченко Родіон Анатолійович — сержант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.

Руслан 
 Шевченко Руслан Андрійович (1978—2022) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Семен 
 Шевченко Семен (? — близько 1868) — український скульптор.

Сергій 
 Шевченко Сергій Васильович (1958) — український футбольний тренер, в минулому — радянський футболіст, півзахисник.
 Шевченко Сергій Віталійович — господарський працівник, фінансист.
 Шевченко Сергій Володимирович (1960) — український журналіст і письменник.
 Шевченко Сергій Григорович (1953) — український футболіст, нападник.
 Шевченко Сергій Іванович (1958—2015) — краєзнавець, педагог, вчений, журналіст.
 Шевченко Сергій Леонідович (1989) — український футболіст. Гравець сімферопольської «Таврії».
 Шевченко Сергій Леонідович — доктор філософських наук, професор.
 Шевченко Сергій Миколайович — доктор філософії, доцент кафедри прикладної екології факультету технічних систем та енергоефективних технологій Сумського державного університету.
 Шевченко Сергій Миколайович ( 1952) — російський вчений в галузі ракетно-космічної техніки, лауреат Державної премії СРСР, дійсний член Російської інженерної академії.
 Шевченко Сергій Миколайович ( 1960) — російський селекціонер рослин, член-кореспондент РАН.
 Шевченко Сергій Миколайович — доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу надпровідних і мезоскопічних структур Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України.
 Шевченко Сергій Миколайович ( 1960) — радянський і український футболіст і тренер, колишній гравець кременчуцького «Кременя» та житомирського «Полісся».
 Шевченко Сергій Павлович (1974—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевченко Сергій Тимофійович — український радянський дипломат, представник України при ООН (1964—1968).
 Шевченко Сергій Якович (15.05.1960) — український футбольний тренер, в минулому — футболіст, нападник. Виступав за сімферопольську «Таврію» та харківський «Металіст».

Станіслав 
 Шевченко Станіслав Дмитрович (1936, Ростов-на-Дону) — доктор медичних наук (1985), професор (1991).
 Шевченко Станіслав Іванович (* 1937) — хірург, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Шевченко Станіслав Олексійович (1947) — український поет, перекладач.

Тарас 
 Шевченко Тарас Георгійович (1929) — український живописець, художник театру.
 Шевченко Тарас Григорович (1814—1861) — український письменник, класик української літератури, мислитель, художник.
 Шевченко Тарас Григорович (1954) — Герой України, генеральний директор акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат».
 Шевченко Тарас Григорович (1969—2017) — старший солдат ЗС України, учасник російсько-української війни.
 Шевченко Тарас Іванович (1923—1993) — Герой Соціалістичної Праці (1966).
 Шевченко Тарас Сергійович (* 1977) — український правник, громадський діяч і державний службовець.
 Шевченко Тарас Сергійович — письменник, психолог, езотерик, учитель духовного вчення рейки, журналіст.
 Шевченко Тарас Ярославович (1981—2015) — молодший сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.

Тетяна 
 Шевченко Таня (1977, Дюссельдорф)  — німецька фігуристка, володар бронзової медалі на Чемпіонаті світу з фігурного катання, триразова чемпіонка Німеччини.
 Шевченко Тетяна (* 1995) — українська боксерка; срібна призерка чемпіонату Європи 2019 року. Чемпіонка України 2016 й 2017 років.

Фаїна 
 Шевченко Фаїна Василівна (1893, Воронеж — 1971, Воронеж) — російська актриса, народна артистка СРСР (1948).

Федір 
 Шевченко Федір Данилович (1920, Черкаси) — український хімік, доктор хімічних наук (1970), професор.
 Шевченко Федір Павлович (1914–1996) — український історик, доктор історичних наук (1964), професор (1968), член-кореспондент АН УРСР (1969).
 Шевченко Федір Федорович (1924–1980, Запоріжжя) — український живописець, заслужений художник УРСР (1975).

Феофан 
 Шевченко Феофан Леонтійович

Юрій 
 Шевченко Юрій Валентинович (1953—2022) — український композитор, заслужений діяч мистецтв України (1997).
 Шевченко Юрій Леонідович (1947, Якутськ) — міністр охорони здоров'я РФ (1999–2004), доктор медичних наук (1987), професор (1991), священик (УПЦ МП).
 Шевченко Юрій Миколайович (1926, Київ — 2016) — український учений-механік, академік НАНУ.
 Шевченко Юрій Олексійович (1936, Київ) — український радянський футболіст, воротар.
 Шевченко Юрій Олексійович — лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1977).

Яків 
 Шевченко Яків Олександрович (1904, Харків) — український економіст.

Ярослава 
 Шевченко Ярослава Миколаївна (1932, Київ) — український правознавець, доктор юридичних наук (1983).

Населені пункти

Селище міського типу:
 Шевченко — Донецька область, Покровська міська рада

Села:
 Шевченко — Дніпропетровська область, Криворізький район, Апостолівська міська громада
 Шевченко — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Шевченко — Донецька область, Волноваський район, Великоновосілківська селищна громада
 Шевченко — Донецька область, Волноваський район, Вугледарська міська громада
 Шевченко — Донецька область, Волноваський район, Хлібодарівська сільська громада
 Шевченко — Донецька область, Горлівський район, Єнакієвська міська громада
 Шевченко — Донецька область, Горлівський район, Жданівська міська громада
 Шевченко — Донецька область, Горлівський район, Хрестівська міська громада
 Шевченко — Донецька область, Донецький район
 Шевченко — Донецька область, Кальміуський район, Бойківська селищна громада
 Шевченко — Донецька область, Кальміуський район, Кальміуська міська громада (Кумачівський старостинський округ)
 Шевченко — Донецька область, Кальміуський район, Кальміуська міська громада (Новокатеринівський старостинський округ)
 Шевченко — Донецька область, Кальміуський район, Новоазовська міська громада
 Шевченко — Донецька область, Краматорський район
 Шевченко — Донецька область, Маріупольський район, Маріупольська міська громада
 Шевченко — Донецька область, Маріупольський район, Нікольська селищна громада
 Шевченко — Луганська область, Сєвєродонецький район
 Шевченко — Миколаївська область, Баштанський район
 Шевченко — Миколаївська область, Вознесенський район, Братська селищна громада
 Шевченко — Миколаївська область, Вознесенський район, Доманівська селищна громада
 Шевченко — Миколаївська область, Вознесенський район, Дорошівська сільська громада
 Шевченко — Миколаївська область, Вознесенський район, Мостівська сільська громада
 Шевченко — Миколаївська область, Миколаївський район
 Шевченко — Миколаївська область, Первомайський район, Врадіївська селищна громада
 Шевченко — Миколаївська область, Первомайський район, Синюхинобрідська сільська громада
 Шевченко — Херсонська область, Скадовський район
 Шевченко — Хмельницька область, Шепетівський район

Селища:
 Шевченко — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Шевченко — Донецька область, Волноваський район, Комарська сільська громада
 Шевченко — Донецька область, Покровський район

Залізниця:
 Імені Тараса Шевченка — залізнична станція  Шевченківської дирекції Одеської залізниці
 Шевченко — станція Лиманської дирекції Донецької залізниці
 Шевченко — зупинний пункт  Одеської дирекції Одеської залізниці

Села:
 Шевченко — Башкортостан, Кугарчинський район
 Шевченко — Іркутська область, Тайшетський район
 Шевченко — Омська область, Москаленський район

Селища:
 Шевченко — Калінінградська область, Правдинський район
 Шевченко — Курська область, Хомутовський район
 Шевченко — Саратовська область, Енгельський район
 Шевченко — Ульяновська область, Радищевський район

Хутори:
 Шевченко — Адигея, Майкопський район
 Шевченко — Адигея, Теучезький район
 Шевченко — Воронезька область, Кантемирівський район
 Шевченко — Краснодарський край, Канівський район
 Шевченко — Краснодарський край, Павловський район
 Шевченко — Краснодарський край, Тбіліський район
 Шевченко — Курська область, Совєтський район
 Шевченко — Ростовська область, Октябрський район

Шевченко () — село, Придністров'я, Рибницький район

Шевченко — назва села Лютовиська (1944—1957)

Шевченко — колишня назва міста Актау (1964—1991), Мангістауська область
 Шевченко — село, Мартуцький район, Актюбінська область

Вулиці, площі, парки 

 Вулиця Шевченка
 Проспект Шевченка
 Бульвар Тараса Шевченка
 Набережна Тараса Шевченка
 Площа Тараса Шевченка
 Парк імені Тараса Шевченка
 Сквер імені Тараса Шевченка

Інше 
 Шевченко — кратер на Меркурії
 Шевченко — залізнична станція Південної залізниці на лінії Микитівка — Сіверськ
 Шевченко — зупинний пункт Одеської залізниці на лінії Колосівка — Одеса-Головна

Див. також 

 Шевченка
 Шевченкове
 Національна премія України імені Тараса Шевченка
 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 Форт-Шевченко — місто Мангістауської області Казахстану
 Станція імені Тараса Шевченка — вузлова станція Одеської залізниці у місті Сміла
 Тараса Шевченка (станція метро)
 Шевченко Перше
 Толока Шевченків

Примітки

Посилання 
 Співтовариство Шевченків в Інтернеті 
 Всеросійське генеапогічне дерево 
 www.sheva.name — Клуб Відомих Шевченків 

Українські прізвища